

Географічні об'єкти 

 Дрин — річка басейну Адріатичного моря, Албанія.
 Білий Дрин — річка в Сербії та Албанії.
 Чорний Дрин — річка в Північній Македонії та Албанії.
 Дринська затока — затока Адріатичного моря.

Інше 
 Дрин — згрубіла діалектна назва палиці, дрючка чи сирого патика.

Примітки